Николай Петрович Николаев:
 Николаев, Николай Петрович (род. 1970) — российский предприниматель и политический деятель, депутат Государственной думы (с 2016 года).
 Николаев, Николай Петрович (1818—1887) — российский медик, адъюнкт акушерского отделения факультетской клиники Московского университета.